Тихон Яковлевич Ткачёв (26.08.1885, слобода Алексеевка Бирючского уезда — 03.07.1970, город Воронеж) — советский врач, мемуарист, поэт, художник, педагог, профессор (1924), доктор медицинских наук (1935), общественный деятель. Был членом Союза писателей СССР (билет подписан А. Н. Толстым).

Биография 
Родился 26 августа 1885 года. Член ВКП(б).
Окончил Бирючское Духовное училище, Воронежскую Духовную семинарию (1907), медицинский факультет Харьковского университета (1912). В годы Первой мировой войны служил врачом в действующей армии, был награжден офицерским орденом Святого Станислава с мечами.

С 1923 года жил в Воронеже, работал в губернском отделе здравоохранения, преподавал на медицинском факультете Воронежского государственного университета. Государственный санитарный инспектор Наркомздрава СССР — Заместитель Наркома здравоохранения СССР (1939—1941, Москва). До 1963 года заведующий кафедрой социальной гигиены и организации санитарного дела Воронежского государственного медицинского института. Один из пионеров организации санитарного дела в Воронежской губернии.

Автор более 100 научных работ, в том числе 13 монографий. Многолетний руководитель Воронежского историко-медицинского научного общества. Наряду с профессиональной работой Ткачев активно занимался литературой и художественным творчеством, вел дневник, руководил студенческим литературным кружком.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва.

Умер 3 июля 1970 году в Воронеже.

Ссылки 
 Ткачев

Выпускники медицинского факультета Императорского Харьковского университета
Заместители министров СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва